Куатотолапан Вијехо има више значења:

 Куатотолапан Вијехо (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Куатотолапан Вијехо, Пуебло Нуево (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику